Rocksteady is een Jamaicaanse muziekstijl.

Rocksteady of Rock Steady kan ook verwijzen naar:

Rock Steady (All Saints), lied van All Saints uit 2006
Rock Steady (Aretha Franklin), lied van Aretha Franklin uit 1971
Rock Steady (No Doubt), album en lied van No Doubt uit 2001
Rock Steady Crew, New Yorkse hiphopgroep
Rocksteady, personage uit de verhalen van de Turltes, zie Bebop en Rocksteady
Rocksteady Studios, Britse computerspelontwikkelaar
 Rock Steady (2002), film van Juan Caceres